Пуерто Барио има више значења:

 Пуерто Барио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуерто Барио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику